Даскалов може да се отнася за:
 Ангел Даскалов (1854-1936), български просветен деец
 Ангел Даскалов (политик) (р. 1968), български политик
 Асен Даскалов (1899-1925), български революционер
 Благой Даскалов (1867-1956), български революционер
 Видин Даскалов (1929-2001), български певец
 Георги Даскалов, няколко души с това име
 Добри Даскалов (1884-1912), български революционер
 Иван Даскалов (?), български просветен деец
 Илия Даскалов (1868-1922), български революционер
 Йосиф Даскалов (1868-1909), български революционер
 Марко Даскалов (р. 1931), български лекар
 Никола Даскалов, няколко души с това име
 Петър Даскалов (р. 1964), български музикант
 Райко Даскалов (1886-1923), български политик
 Румен Даскалов (р. 1958), български историк и антрополог
 Станислав Даскалов (р. 1952), български дипломат
 Стефан Даскалов (1880-?), български политик
 Стоян Даскалов (1909-1985), български писател
 Тачо Даскалов (1898-1964), български политик
 Теодоси Даскалов (1888-1945), български офицер
 Христо Даскалов, няколко души с това име
 Цветан Даскалов (р. 1964), български актьор